Cliff Island kan syfta på:
 Cliff Island (ö i Antarktis), en ö i Antarktis
  Cliff Island, Falklandsöarna, en ö i Falklandsöarna